Roodt (Ell), dorp in de Luxemburgse gemeente Ell
Roodt-sur-Eisch, dorp in de Luxemburgse gemeente Habscht
Roodt-sur-Syre, dorp in de Luxemburgse gemeente Betzdorf